Dumbrăvești se poate referi la:
 Dumbrăvești, Argeș
 Dumbrăvești, Prahova
 Dumbrăvești, Vâlcea

Toponime românești
Toponime slave